Bráulio de Saragoça ou "São Bráulio" — santo católico do século VII
 Bráulio (futebolista)
 Bráulio (voleibolista)

Desambiguações de antropônimos